Šestajovice est un toponyme qui peut désigner :

Šestajovice, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Šestajovice, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie